BNG kan syfta på:

 BNG – ett nationalistiskt parti verksamt i Galicien, Spanien, se Bloque Nacionalista Galego
 BNG – IATA-kod för en flygplats i Banning, Kalifornien, se Banning Municipal Airport
 bng – ISO 639-3-kod för benga (språk)